Copa Libertadores es el nombre de numerosos campeonatos deportivos de la Confederación Sudamericana de Fútbol:

 Copa Libertadores, torneo internacional de fútbol masculino.
 El trofeo de la Copa Libertadores
 Copa Libertadores de América Femenina (fútbol)
 Copa Libertadores Sub-20 (fútbol)
 Copa Libertadores de fútbol sala (fútbol sala)
 Copa Libertadores Femenina de Futsal (fútbol sala)
 Copa Libertadores de fútbol playa